Unsere Kinder bezeichnet:
 Unsere Kinder (Dokumentarfilm), deutscher Film von Roland Steiner
 Unsere Kinder (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Kleinkind-/Kindergartenpädagogik